Axel Wästfelt kan syfta på:

 Axel Wästfelt (1821–1901), svensk militär och ämbetsman
 Axel Wästfelt (1881–1951), svensk företagsledare